Příjmení Hrušínský nosí více různých osobností:

 mužská podoba
 Rudolf Hrušínský – celkem čtyři generace českých herců z herecké dynastie Hrušínských
 Jan Hrušínský (* 1955) – český herec, pátý příslušník této dynastie, otec Kristýny

 ženská podoba s přechýlením
 Kristýna Hrušínská – česká herečka, dcera Jana

jiné 

 Hrušínští – herecký rod